Holdorf – comune della Bassa Sassonia
 Holdorf – comune del Meclemburgo-Pomerania Anteriore